Список ультрапіків Канади — це список всіх 143-х «ультрапіків» Канади з відносною висотою () 1500 м і більше.

Визначення 
Вершину гори або пагорба можна представити трьома основними значеннями (характеристиками):
 Топографічна висота — абсолютна висота вершини, вимірює її висоту над геодезичним рівнем моря.
 Топографічна відносна висота вершини — показник того, наскільки висота вершини піднімається над його околицями
 Топографічна ізоляція (або радіус домінування) гори — вимірює відстань, на якій лежить вершина, до найближчої рівної або більшої висоти.

Логан має відносну висоту понад 5000 метрів. Відносна висота п'ятьох вершин Канади перевищують 3000 метрів, 11 — понад 2500 метрів, 41 — понад 2000 метрів, а 143 вершини перевищують 1500 метрів відносної висоти.

Ультрапіки 

Зі 143-х найвидатніших вершин (ультрапіків) Канади, 103 розташовані у Британській Колумбії, 17 — в Юконі, 16 — у Нунавуті, дев'ять в Альберті і одна — у Північно-західних територіях. Три з цих піків лежать на кордоні Британської Колумбії та Альберти. Чотири з цих вершин лежать на міжнародному кордоні Юкон — Аляска і два лежать на міжнародному кордоні Британська Колумбія — Аляска (між Канадою та США).

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 

 Natural Resources Canada (NRC) 
 Canadian Geographical Names @ NRC
 Bivouac.com 
 Peakbagger.com 
 Peaklist.org 
 Peakware.com 
 Summitpost.org 

 
Списки:Канада
Канада